Gare de Kijkuit est une gare ferroviaire de la ligne 12 d'Anvers-Central à la frontière néerlandaise (Roosendael) en Belgique.
  est une gare ferroviaire (fermée) de la ligne 54 de Mechelen à Terneuzen aux Pays-Bas.